Erreger steht für:

 Krankheitserreger, Keime, Verursacher von Infektionen
 Teil einer elektrischen Maschine, siehe Erregersysteme für Synchronmaschinen

Siehe auch:
 Erregung (Begriffsklärung)